Сокращение «ДПН» может означать:
 Датчик превышения напряжения — элемент контроля в электрических системах, сигнализирующий о том, что контролируемое напряжение превысило допустимый уровень.
 Демократическая партия народов — левая прокурдская политическая партия в Турции.
 Демократическая партия Науру — политическая партия в Науру.
 Диабетическая полинейропатия (или диабетическая полиневропатия) — полинейропатия (множественное поражение периферических нервов), развивающаяся у многих больных сахарным диабетом.
 Дифосфопиридиннуклеотид (или никотинамидадениндинуклеотид) — кофермент, присутствующий во всех живых клетках; в составе ферментов катализирует окислительно-восстановительные реакции, перенося электроны и водород, которые принимает от окисляемых веществ.
 Доктор педагогических наук — учёная степень.